

Sciences et techniques 
 Loxosceles taino est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Sicariidae.
 Mecolaesthus taino est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Pholcidae.

Sciences humaines et sociales 
 Les Taïnos (ou Tainos) sont un peuple amérindien des Antilles.
 Le taïno (ou taino) est la langue parlée par les Taïnos.

Patronyme 
 Eric Taino (1975-) est un joueur de tennis philippin.

Toponyme 
 Taino est une commune de la province de Varèse, en Italie.